Дмитрий Каюмов:
 Каюмов, Дмитрий Дмитриевич (1949—2021) — узбекский шахматист.
 Каюмов, Дмитрий Игоревич (род. 1992) — российский футболист.